Bonez Tour je prva svjetska turneja kanadske kantautorice Avril Lavigne. Turneja je kreirana u svrhu promocije njenog drugog studijskog albuma Under My Skin, trajala je od 26. rujna, 2004. do 25. rujna 2005. godine. Posjetila je Sjevernu i Južnu Ameriku, Europu, Afriku, Australiju i Aziju. S live nastupa u Budokanu snimljen je i DVD: Live at Budokan: Bonez Tour, koji je bio dostupan samo u Japanu.

Predgrupe
Butch Walker
Bowling For Soup
Simple Plan
Nailpin
Rooster
Gavin DeGraw
Tweak
The Glitterati
Tolidos
Daniela Herrero
Guffi

Popis pjesama
"He Wasn't"   
"My Happy Ending"
"Take Me Away" 
"Freak Out" 
"Sk8er Boi" 
"Unwanted" 
"Anything But Ordinary" 
"Who Knows" 
"I'm With You"
"Naked" 
"Losing Grip" 
"Together" 
"Forgotten" 
"Tomorrow" 
"Fall to Pieces" 
"Nobody's Home" 
"Don't Tell Me" 
"Complicated" 
"Slipped Away"

Na nekim nastupina je ponajprije izvodila Sk8er Boi ili Losing Grip, Complicated na kraju, a ne Slipped Away. Neki put je uvela druge pjesme kao Mobile, Things I'll Never Say i tri obrade: "American Idiot" (Green Day), "All The Small Things" (Blink-182) i "Song 2" (Blur).

Datumi koncerata

Izvori

Koncertne turneje

pt:Anexo:Turnês de Avril Lavigne#The Bonez Tour